Bartenstein steht für:
 Bartenstein, heute polnisch Bartoszyce, Stadt in Ermland-Masuren
 Landkreis Bartenstein (Ostpr.), ein ehemaliger Landkreis in Ostpreußen
 Bartenstein (Schrozberg), Stadtteil von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; mit Schloss Bartenstein
 Bartenstein (Berg) (614 m), Berg im Westerwald bei Gusternhain, Gemeinde Breitscheid, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Burg Bartenstein, Burgruine im Spessart über Partenstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Bartenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Bartenstein (fränkisches Adelsgeschlecht), aus dem heutigen Dorf Bartenstein von Schrozberg stammendes Rittergeschlecht des 13. und 14. Jahrhunderts
 Bartenstein (österreichisches Adelsgeschlecht), österreichische Adelsfamilie im 18. und 19. Jahrhundert
 Johann Christoph von Bartenstein (1689–1767), Gründer des Geschlechts, österreichischer Staatsmann

 Helmut Bartenstein (1914–2010), deutscher Mikropaläontologe
 Lorenz Adam Bartenstein (1711–1796), deutscher evangelischer Geistlicher, Pädagoge und Schulleiter
 Martin Bartenstein (* 1953), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Peter Bartenstein (* 1959), deutscher Nuklearmediziner
 Reinhold Bartenstein, deutscher Konsul

Blomeyer-Bartenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Henning Blomeyer-Bartenstein (* 1950), deutscher Diplomat
 Horst Blomeyer-Bartenstein (1918–2007), deutscher Jurist und Diplomat

Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein heißt eine Linie des Hochadelsgeschlechts der Hohenlohe:
 Christian (Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein) (1627–1675), Hofbeamter und Politiker
 Joseph Christian Franz zu Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein (1740–1817), Bischof von Breslau
 Karl zu Hohenlohe-Bartenstein (1837–1877), Offizier, Standesherr des Königreichs Württemberg
 Karl August zu Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein (1788–1844), württembergischer Standesherr und Offizier 
 Ludwig Aloys (Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein) (1765–1829), deutscher Reichsfürst sowie Marschall und Pair von Frankreich

Siehe auch:
 Burg Alt-Bartenstein
 Partenstein (Begriffsklärung)